Helleputte ist der Familienname folgender Personen:

 Herman Helleputte (* 1954) belgischer Fußballspieler und -trainer
 Joris Helleputte (1852–1925), belgischer Architekt und Politiker